Albert Verschuuren (1887-1953), Nederlands kunstschilder en beeldhouwer
 Charles Verschuuren (1891-1955), Nederlands kunstenaar en illustrator
 Domien Verschuuren (1988), Nederlands dj
 Johan Verschuuren (1935), Nederlands meteoroloog
 Maurice Verschuuren (1981), Nederlands dj

Zie ook
 Verschuren (doorverwijspagina)
 Verschure (doorverwijspagina)
 Verschuur (doorverwijspagina)